Att älska så kan syfta på:

 Att älska så... – en amerikansk film från 1944 med Gene Kelly
 Att älska så (1953) – en amerikansk film, originaltitel So Big, från 1953 i regi av Robert Wise
 Att älska så (1962) – en brittisk film, originaltitel A Kind of Loving, från 1962 i regi av John Schlesinger